Consiglio comunale – principale organo collegiale locale di base che nei vari Paesi assume denominazioni diverse
 Consiglio comunale – assemblea legislativa belga a livello di comune
 Consiglio comunale – assemblea pubblica italiana rappresentativa di ogni Comune
 Consiglio comunale – organo legislativo dei Comuni del cantone nel Canton Ticino in Svizzera